Hernández je priimek več oseb:
 Alain Hernández, španski igralec (1975)
Catá Alfonso Hernández, kubanski pisatelj (1885-1940)
 José Hernández, argentinski pesnik (1834-1949)
 Mateo Hernández, španski kipar (1885-1949)
 Miguel Hernández, španski pesnik (1910-1942)